Osoby i nazwisku Siekierzyński
 Iwona Siekierzyńska (1963), reżyserka i scenarzystka filmowa
 Józef Siekierzyński (1870-1963), duchowny
 Karol Siekierzyński (1907-1979), nauczyciel
 Stanisław Aleksander Siekierzyński, urzędnik ziemski w XVIII wieku

 Inne
 Siekierzyński Hrabia, herb hrabiowski